Die Abkürzung EJS steht für:

 Evangelische Journalistenschule
 Electronic Judging Sheet – elektronischer Wertungsbogen im Tanzsport
 Embedded JavaScript

EJS